Estación de Tarrasa puede referirse a:

Cercanías 
 Estación de Tarrasa Este, una estación ferroviaria propiedad de ADIF situada en Tarrasa, en España;
 Estación de Tarrasa (ADIF), una estación ferroviaria propiedad de ADIF situada en Tarrasa, en España. Intercambiador con la estación de Terrassa-Estació del Nord de FGC.

Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (FGC) 
 Estación de Tarrasa-Rambla , una estación ferroviaria propiedad de FGC situada en Tarrasa, en España.
 Estación de Vallparadís-Universidad , una estación ferroviaria propiedad de FGC situada en Tarrasa, en España.
 Tarrasa-Estación del Norte (FGC), una estación ferroviaria propiedad de FGC situada en Tarrasa, en España. Intercambiador con la estación de Tarrasa de ADIF.
 Estación de Tarrasa-Naciones Unidas, una estación ferroviaria propiedad de FGC situada en Tarrasa, en España.